Корсары — серия ролевых компьютерных игр российской компании «Акелла» о корсарах и пиратах XVII века.

В англоязычных вариантах игры серии обычно относятся к серии Age of Pirates (), кроме того, все игры часто относят к серии Sea Dogs (), по англоязычному названию первой.

Игровой процесс 
Действие первых игр серии происходит в середине XVII века в вымышленном районе «Архипелаг», расположенном в Карибском море. В поздних частях серии появляются уже реальные острова и территории Карибского моря.

В играх необходимо путешествовать, управляя пиратом или корсаром по морским просторам на корабле; действие также разворачивается на суше, где необходимо останавливаться для покупки товаров, взятия заданий (квестов). В некоторых играх серии, помимо заданий, которые берёт игрок, также присутствует основной сюжет.

Игра содержит характерные для игр класса RPG элементы, в том числе различные навыки и умения корабля и персонажа, которые можно развивать.

Игры серии и дополнения 
В скобках указаны названия, с которыми некоторые игры серии выходили за рубежом.

 2000 — Корсары: Проклятье дальних морей () (разработчик: «Акелла») — первая игра серии.
 2003 — Пираты Карибского моря () (разработчик: «Акелла») — изначально разрабатывалась как «Корсары 2», позднее была приурочена к одноименному голливудскому фильму; иногда указывалась в России как «Корсары II: Пираты Карибского моря».
 2005 — Корсары III () (разработчик: «Акелла»)
 2007 — Корсары III: Сундук мертвеца (разработчик: Акелла) — самостоятельное дополнение к игре «Корсары III».
 2007 — Корсары: Возвращение легенды (разработчики: Seaward и «Акелла») — игра, созданная на основе «Корсары III» и мода для «Пиратов Карибского моря» «Возвращение морской легенды» студией Seaward, сформированной из авторов модификаций, совместно с «Акелла».
 2007 — Корсары: Город потерянных кораблей () (разработчики: Seaward и «Акелла») — самостоятельная игра на основе предыдущей части Корсары: Возвращение легенды.
 2012 — Корсары: Каждому своё () (разработчик: BlackMark Studio при участии «Акелла») — игра на базе одноименной фанатской модификации для «Города потерянных кораблей», созданной командой авторов мода, позднее ставшей студией BlackMark.

Отменённые игры  
 Корсары 4 (разработчики: «Акелла» и Seaward)
 Корсары: Чёрная метка (разработчик: Black Sun Game Development)

Примечания

Ссылки 
  
  
  

Компьютерные игры о пиратах
Серии компьютерных игр
Компьютерные игры с открытым миром